Gehr ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Gehr (1896–1996), Schweizer Maler
 Hanswerner von Gehr (1912–2005), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Josef Gehr (* 1958), deutscher Priester
 Theodor Gehr (1663–1707), pietistischer Pädagoge in Königsberg i. Pr.

Siehe auch:
 Geer
 Gear
 Gere